Ollo steht für:
 eine historische Bezeichnung von Oulens-sur-Lucens, Gemeinde im Kanton Waadt in der Schweiz
 Patrice Ollo (* 1986), kamerunischer Fußballspieler